Grandvaux pode referir-se a diversas localidades:

Grandvaux - comuna francesa do departamento de Saône-et-Loire.
Grandvaux - região do Alto Jura, França.
Grandvaux - comuna do cantão de Vaud, Suíça.
Grandvaux - antiga comuna francesa do departamento da Creuse, hoje integrada a Soubrebost.

Desambiguação